Відомі носії:

 Ауер Кароль — літограф і графік, ймовірно чеського походження, понад 20 років працював у Львові і Галичині.
 Ауер Леопольд Семенович (1845—1930) — російський скрипаль, диригент, який від 1918 року жив у США.

Німецькі прізвища